Kalmár Magda (1905–1994) újságíró, Hevesi Endre felesége
Kalmár Magda (1944) Kossuth-díjas operaénekes
Kalmár Magda (1944) pszichológus, egyetemi tanár